Variocladium är ett släkte av svampar. Variocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Variocladium